De película puede referirse a:

 De película (2002), álbum de estudio del payaso, acordeonista, compositor y cantante español Miliki.
 De película (2013), álbum de estudio de la cantante mexicana Gloria Trevi.
 De Película, canal de televisión internacional por suscripción de origen mexicano.
 De película, programa de televisión español del canal La 1.
 De película, programa de televisión peruano del canal ATV.

Además, puede hacer referencia a:
 De película Tour, gira musical de la cantante mexicana Gloria Trevi.
 De Película Clásico, canal de televisión estadounidense por suscripción.